Mandacaru — planta do agreste brasileiro

Geografia do Brasil
 Mandacaru (João Pessoa)
 Rio Mandacaru
 Farol de Preguiças  — farol no Maranhão também chamado de "Farol de Mandacaru"

Outros usos
 Mandacaru (telenovela)

Desambiguações de vegetais
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de construções